In 1999 werd het 76ste Campeonato Sergipano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Sergipe. De competitie werd georganiseerd door de FSF en werd gespeeld van 28 februari tot 4 augustus. Sergipe werd kampioen.

Eerste fase

Eerste toernooi

Groep A

Groep B

Knockout-fase
In geval van gelijkspel in de finale wint de club met het hoogste resultaat in de halve finale.

Tweede toernooi

Groep A

Groep B

Knockout-fase
In geval van gelijkspel in de finale wint de club met het beste resultaat in de competitie.

Finale

Tweede fase

Eerste toernooi

Groep A

Groep B

Knockout-fase

Tweede toernooi

Groep A

Groep B

Knockout-fase
In geval van gelijkspel in de finale wint de club met het beste resultaat in de competitie.

Derde fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Sergipano
Ser